Сезон 1997/98 Чешской экстралиги — 5-й чемпионат Чешской экстралиги. В 4-й раз подряд чемпионом стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Железарны Тршинец».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед, кроме матчей за бронзовые медали. Чемпионом 4-й год подряд стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Железарны Тршинец». Бронзовым призёром стал клуб «Витковице».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Петра Всетин — Пойиштёвна Пардубице — 3:0 (7:0, 5:2, 4:3)

Витковице — Хемопетрол Литвинов — 3:1 (5:2, 6:5, 0:2, 4:3)

Железарны Тршинец — Славия Прага — 3:2 (4:3, 3:4, 5:4 Б, 4:7, 7:0)

Спарта Прага — Керамика Пльзень — 3:2 (2:3 Б, 4:2, 2:5, 2:1, 4:1)

Полуфиналы 
Петра Всетин — Спарта Прага — 3:1 (4:1, 3:1, 1:4, 5:2)

Витковице — Железарны Тршинец — 2:3 (6:5, 0:4, 1:3, 4:1, 1:4)

Финал 
Петра Всетин — Железарны Тршинец — 3:0 (5:1, 4:1, 3:1)

За 3-е место 
Витковице — Спарта Прага — 10:6 (9:4, 1:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Давид Моравец (Витковице) — 38 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Чехманек, Иво Пешат

Защитники

Антонин Ставьяна, Алексей Яшкин, Радим Тесаржик, Иржи Вебер, Ян Срдинко, Михал Дивишек, Павел Шафаржик, Павел Зубичек

Нападающие

Иржи Допита, Ростислав Влах, Томаш Сршень, Андрей Галкин, Томаш Капуста, Радек Белоглав, Йозеф Беранек, Ондржей Кратена, Михал Брош, Роман Стантиен, Иван Паделек, Давид Грушка, Ян Томайко, Томаш Демел

Тренер — Ян Нелиба

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Опава — Зноемшти Орли — 4:3 (1:4, 1:2, 2:3, 4:1, 6:4, 3:2 ОТ, 6:0)

Ссылки 
 Сезон 1997/98 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1997 год в хоккее
1998 год в хоккее